Niedersachsenbuch ist der Titel folgender Zeitschriften:

 Niedersachsenbuch – Ein Jahrbuch für niederdeutsche Art, von 1914 bis 1928 im Hamburger Richard Hermes Verlag von der Niederdeutschen Vereinigung herausgegebenes Periodikum
 Niedersachsenbuch (Tag der Niedersachsen), von 1981 bis 2012 jährlich zum Tag der Niedersachsen vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenes Heimatbuch